Серкл има више значења:
 Серкл
 Серкл (Аљаска)
 Серкл (Монтана)